Кирилл Нарышкин:
 Нарышкин, Кирилл Александрович (1786—1838) — русский придворный, обер-гофмаршал, член Государственного Совета.
 Нарышкин, Кирилл Алексеевич (1670? — 1723) — ближний кравчий, московский губернатор, Московский градоначальник, сын комнатного стольника Алексея Фомича.
 Нарышкин, Кирилл Анатольевич (1868—1924) — генерал-майор, начальник Военно-походной канцелярии императора Николая II.
 
 Нарышкин, Кирилл Полуэктович (1623—1691) — боярин, окольничий, участник подавления восстания Степана Разина; отец царицы Натальи Кирилловны и дед Петра I.